Acht Schiffe der britischen Royal Navy trugen den Namen HMS Defender.

 HMS Defender (1797), eine Gun-Brigg mit 12 Kanonen, die 1797 vom Stapel lief. Sie wurde 1802 abgewrackt.
 HMS Defender (1804), eine Gun-Brigg mit 14 Kanonen, die 1804 vom Stapel lief. Sie wurde 1809 abgewrackt.
 HMS Defender (1809), ein Logger mit 8 Kanonen, der 1809 als französischer Logger Bon Marcel vom Stapel lief und Ende 1809 von der HMS Royalist (1807) gekapert wurde. Er wurde 1814 verkauft.
 HMS Defender (1883), ein Torpedoboot, das 1883 vom Stapel lief. Es wurde 1900 verkauft.
 HMS Defender (1911), ein Zerstörer der Acheron-Klasse, der 1911 vom Stapel lief. Es wurde 1921 verkauft.
 HMS Defender (H07), ein Zerstörer der D-Klasse, der 1932 vom Stapel lief. Er wurde am 11. Juni 1941 von einer deutschen Junkers Ju 88 des Lehrgeschwaders 1 durch einen Nahtreffer versenkt.
 HMS Defender (D114), ein Zerstörer der Daring-Klasse (1949), der 1950 vom Stapel lief und 1972 abgewrackt wurde.
 HMS Defender (D36), ein Zerstörer der Daring-Klasse (2006), der 2009 vom Stapel lief.

Literatur 
 

Defender